Појам Береника може да се односи на:

 Береника (селеукидска краљица), кћерка краља Птолемеја II и његове прве супруге Арсиноје I
 Береника II, кћерка киренског краља Мага и Апаме и супруга краља хеленистичког Египта Птолемеја III Еуергета
 Береника III, била је владарка хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Береника IV, била је краљица хеленистичког Египта из династије Птолемејида
 Береника (Саломина кћерка)
 Береника (кћерка Ирода Антипе)